Je suis un homme est une chanson de Michel Polnareff (1970).
 Je suis un homme est une chanson d'Arno (1999).
 Je suis un homme est une chanson de Zazie (2007).